Andranesi – abitanti di Andrano
Andranesi – abitanti di Marina di Andrano